A 30 875-ös számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

Az M3-ason Vásárosnamény felől érkező forgalmat vezeti Gödöllő felé, ténylegesen azonban nem találkozik az autópályával, a 30 872-es útból ágazik ki. Végig teljesen gödöllői területen húzódik, és a 30 870-es út északi végénél lévő körforgalomba torkollva ér véget.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 224 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30875
Gödöllő
M3-as autópálya